100 Jahre steht für:
 100 Jahre – Der Countdown, deutsche TV-Doku
Ausstellungen:
 100 Jahre Cranach-Presse
 100 Jahre Deutsche Eisenbahnen

Siehe auch:
 Hundert Jahre
 100 Years